est la formule brute de plusieurs isomères.

 hexacène, numéro CAS 
 hexahélicène, numéro CAS , mélange d'énantiomères
 (P)-hexahélicène, numéro CAS 
 (M)-hexahélicène, numéro CAS